

Sigle 
Attack Damage Carry – Ruolo in giochi come League of Legends
ADC Aircraft
American Deserters Committee
Analog to Digital Converter – convertitore analogico-digitale
Apple Developer Connection
Apple Display Connector
Art Directors Club – associazione statunitense di creativi fondata nel 1920 a New York
Aumento di capitale
Automated Data Collection
Demenza collegata all'AIDS (AIDS dementia complex)
Air Defense Command, organizzazione militare statunitense della Guerra fredda, oggi ribattezzata Aerospace Defense Command

Botanica 
 A.DC. – abbreviazione standard di Alphonse de Candolle

Geologia 
 ADC – Argilliti e radiolariti di Campomaggiore – in provincia di Potenza – sintema stratigrafico della Basilicata

Politica 
Alleanza del Centro - partito politico svizzero
Alleanza di Centro - partito politico italiano

Religione e Spiritualità 
 A.D.C. – Ancelle della carità
 A.D.C. – Ancelle del Divin Cuore
 A.D.C. – acronimo di after-death communication col quale si indicano solitamente le apparizioni al letto di morte (Deathbed phenomena)

Sport
AdC (Asociación de Clubes de Básquetbol) – associazione delle società di pallacanestro argentine